Korreng ist der Familienname folgender Personen:

 August Korreng (1878–1945), deutscher SS-Brigadeführer und Polizeipräsident
 Wilhelm Korreng (1880–1967), deutscher Konteradmiral

Siehe auch:
 Koreng